Социалисти́ческая па́ртия, СП () — шведская политическая партия, секция Четвёртого интернационала. Входит в сеть Европейских антикапиталистических левых. Имеет официальную регистрацию для участия в парламентских выборах.

Краткая история 
Партия была создана в 1971 году в результате объединения организации «Революционные марксисты» (РМ, Revolutionära Marxister, создана в 1969 году как секция Четвёртого интернационала) и Большевистской группы (Bolsjevikgruppen). Изначально называлась Революционная марксистская лига (Revolutionära Marxisters Förbund). На пятом конгрессе, проходившем в 1975 году, организация приняла название Коммунистическая рабочая лига (Kommunistiska Arbetarförbundet). Нынешнее название с 1982 года. В 1990-х из партии вышли две группы — первая присоединилась к Pathfinder tendency, а вторая вошла в Лигу за Пятый интернационал.

Деятельность 
Издаёт еженедельную газету «Internationalen» («Интернационал»). Действует организация «Социалистическая молодёжь» (Ungsocialisterna).

Участвовала во всех общенациональных выборах, начиная с 1973 года. Лучшего результата добилась в 1985 году, получив поддержку 16 247 избирателей. Имеет представителей в четырёх муниципальных советах.

Известный писатель Стиг Ларссон был членом партии до 1987 года.

Ссылки 
 Сайт Социалистической партии 
 Сайт «Социалистической молодежи» 
 Сайт газеты «Internationalen» 
 Колонка А. Свенссона на сайте Четвёртого интернационала 

Политические партии Швеции
Троцкистские организации Швеции